Jean-Pierre Jarier, francoski dirkač Formule 1, * 10. julij 1946, Charenton, Francija.

Jean-Pierre Jarier je upokojeni francoski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1971, ko je dobil priložnost le na Veliki nagradi Italije z Marchom. Po sezoni premora je sezono 1973 končal brez točk. Prestop v moštvo Shadow v sezoni 1974 mu je prinesel prve točke in prve stopničke hkrati s tretjim mestom na Veliki nagradi Monaka. Po več slabših sezonah je spet dosegal vidnejše uvrstitve v sezoni 1979 s Tyrrellom, ko je šestkrat osvojil točke, tudi dve tretji mesti na Velikih nagradah Južne Afrike in Velike Britanije. Ponovno je sledilo več slabših sezon, kariero pa je zaključil po sezoni 1983 z Lotusom, skupno s tremi uvrstitvami na stopničke, tremi najboljšimi štartnimi položaji in tremi  najhitrejšimi krogi.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Rojeni leta 1946
Živeči ljudje
Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
Privatniki Marcha Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Shadowovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
ATS-ovi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Osellini dirkači Formule 1